

Politiek 
 David Campbell (Virginia), voormalig gouverneur van Virginia
 David Campbell (Manitobaans politicus)
 David Campbell (Brits politicus)
 David Campbell (Australisch politicus), voormalig minister van Transport van New South Wales
 David Campbell (hoogleraar), professor van internationale politiek aan de Universiteit van Newcastle
 Robert David Stewart Campbell, politicus uit Noord-Ierland
 David E. Campbell (hoogleraar), professor aan de Universiteit van Notre Dame

Rechtskundig 
 David Campbell (rechter), staatsrechter in North Carolina en Tennessee
 David G. Campbell, Amerikaanse federale rechter
 David Campbell (Juridische hoogleraar), professor en voormalig hoofd van de juridische afdeling van de Universiteit van Durham

Muziek 
 David Campbell (componist)
 David Campbell (klarinettist)
 David Campbell (muzikant), Australische muzikant
 David E. Campbell (geluidsman)

Overige 
 David Campbell (admiraal), Australische Schout en plaatsvervangend hoofd van de marine
 David Cambpell (atleet), Canadees middellange-afstandsloper (jaren '80)
 David Campbell (Britse legerofficier), cavalerie-officier van het Britse leger en voormalig gouverneur van Malta
 David Campbell (dichter), Australische dichter
 David Campbell (schilder), Amerikaans schilder
 David George Campbell, Amerikaanse professor en schrijver
 David Campbell (voetballer), Noord-Ierse voetballer
 David Campbell (Ninja Warrior), Amerikaans atleet
 David James Campbell, Australisch reclameman
 David P. Campbell, Amerikaans psycholoog